Марија Ана Аустријска () је била аустријска надвојвоткиња, холандска гувернерица и млађа сестра угарске и чешке краљице Марије Терезије.

Рођена је 18. септембар 1718, у палати Хофбург, у Бечу, као друга и последња ћерка Елизабете Кристине Бруншвиске и цара Карла VI. Дана 7. јануара 1744, се удала за Карла Александра од Лорене. У октобру, исте године, је Марија родила мртво дете. 

Умрла је 16. децембра 1744, у 26 години живота, у Бриселу, на последице тешког и компликованог порођаја.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1718.
Умрли 1744.
Династија Хабзбург-Лорен
Бечлије